Sofijiwka (obwód dniepropietrowski)
 Sofijiwka (obwód doniecki)
 Sofijiwka (rejon biłozerski)